El término Batalla de Cancha Rayada" puede referirse a los siguientes artículos:

 Desastre de Cancha Rayada, combate de la Patria Vieja chilena de 1814.
 Sorpresa o desastre de Cancha Rayada, batalla de la Patria Nueva chilena de 1818.